Henryk Tomaszewski ist der Name folgender Personen:

* Henryk Tomaszewski (Maler) (1914–2005), polnischer Plakatmaler
 Henryk Tomaszewski (Schauspieler) (1919–2001), polnischer Schauspieler
 Henryk Albin Tomaszewski (1906–1993), polnischer Glaskünstler